Sprängare kan syfta på:

 Sprängare – en person med yrke att spränga, se bergsprängning
 Sprängare – en variant av grythund
 Björn Sprängare (1940–), en svensk jägmästare och tidigare företagsledare

Se även
 Sprängaren – en svensk thriller från 2001
 Sprängaren (bok) – en kriminalroman från 1998 av Liza Marklund
 HMS Sprängaren (49) – en tidigare minsvepare i svenska flottan